Сокирниця — річка в Україні
 Сокирниця — село, Закарпатська область, Хустський район